Boro bezeichnet
 Boro (Sprache), eine Sprache in Äthiopien
 einen Fluss im Südosten Osttimors, siehe Irebere
 ein Volk in Nordostindien und dessen Sprache, siehe Bodo (Volk) und Bodo (Sprache)
 Boro (Salomonen), Ort auf den Salomonen
 Boro (Auto), ein britisches Formel-1-Auto von 1975
 einen englischen Fußballverein, siehe FC Middlesbrough
 Boro (Fluss), Oberlauf des Lol
 Boro (Textilhandwerk), eine alte japanische Flicktechnik

Boro ist der Familienname folgender Personen:
 Claus von Boro (* 1918; eigentlich Claus-Jürgen Edler von Boroevic), deutscher Filmeditor
 Sadun Boro (1928–2015), erster türkischer Weltumsegler

BORO steht für:
 BORO-Frachter, ein Schiffstyp, mit dem gleichzeitig trockenes Massengut oder Öl sowie RoRo-Ladung transportiert werden kann
 Borosilikatglas, chemikalien- und temperaturbeständige Gläser für den Einsatz in Labor, Chemischer Verfahrenstechnik und Haushalt (Handelsnamen Jenaer Glas, Duran, Pyrex, Ilmabor usw.)

Siehe auch:
 Boro Dampha Kunda
 Boro Modi Bane
 Borro

Abkürzung